CompatibL — лідер серед компаній, які надають послуги з розробки кастомного програмного забезпечення, рішень для трейдингу та управління ризиками, хмарні сервіси та рішення, а також консультації з валідації моделей для компаній фінансового сектора. На сьогодні клієнтське портфоліо CompatibL нараховує близько 100 фінансових інститутів по всьому світу, серед яких чотири із п'яти найбільших у світі дилерів, центральні банки та декілька великих компаній, які надають послуги управління активами.
CompatibL надає фінансове програмне забезпечення, послуги та консультації компаніям у 42 країнах Північної та Південної Америки, Європи, Близького Сходу, СНД та Південної Азії: компанія успішно виконала понад 140 проектів з розробки корпоративного програмного забезпечення та надала близько сотні консультацій з фінансового аналізу та валідації моделей.

Примітки 

Виробники програмного забезпечення США
Фінансові компанії США